2 miejscowości w Polsce: 
 Stryjki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz 
 Stryjki – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Szumowo